Rohmeyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Claas Rohmeyer (* 1971), deutscher Politiker in Bremen
 Hartmut Rohmeyer (* 1951), deutscher Kirchenmusiker und Kantor und Organist am Lübecker Dom
 Klaus Rohmeyer (1929–2013), deutscher Fotograf in Fischerhude und Bremen
 Josef Rohmeyer (* 1858), deutscher Bildhauer und Ziseleur in Berlin
 Wilhelm Heinrich Rohmeyer (1882–1936), deutscher Maler, Grafiker und Möbeltischler in Fischerhude